Folgosa peut désigner :
au Portugal :
Folgosa, paroisse civile de la municipalité d'Armamar, située dans le district de Viseu et la région Nord ;
Folgosa, paroisse civile de la municipalité de Maia, située dans le district de Porto et la région Nord.